MPL har flere betydninger:
 Multi-Crew Pilot License – flyvecertifikat
 Microsoft Public License – en open source-licens fra Microsoft
 Microsoft Permissive License – tidligere navn for ovenævnte licens
 Mozilla Public License – en open source-licens